

Албуми

Студийни

Компилации

Саундтраки

Сингли

Сингли като партниращ си артист

Промоционални сингли

Видеоклипове

Източници 

Кристина Агилера
Дискографии на американски изпълнители